Ludwig Wolf kan syfta på bland andra:

* Ludwig Wolf (1776–1832), tysk tecknare, målare och kopparstickare
 Ludwig Wolf (1850–1889), tysk forskningsresande
 Ludwig Wolf (1906–1981), tysk motståndskämpe

Se även 

 Ludwig Wolff